

Cinema 
 Local Color – film del 1913 diretto da David Miles
 Local Color – film del 1914 diretto da Ned Finley
 Local Color on the A-1 Ranch – film del 1916 diretto da Tom Mix
 Local Color – film del 1917 diretto da Harry Beaumont
 Local Color – film del 1917 diretto da Al Christie
 Local Color – film del 1977 diretto da Mark Rappaport
 Local Color – film del 2006 diretto da George Gallo

Musica 
Local Color – album di Mose Allison del 1958